Сан Педро Искатлан има више значења:

 Општина Сан Педро Искатлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Искатлан (Сан Педро Искатлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику